Resultats del Gran Premi de Brasil de Fórmula 1 de la temporada 1981, disputat al circuit de Jacarepaguà, el 29 de març del 1981.

Resultats

Altres 
 Pole: Nelson Piquet 1' 35. 079 

 Volta ràpida: Marc Surer 1' 54. 302 (a la volta 26)

Referències 
 

Brasil
1981